Список видів роду покісниця:

Список, який містить 110 визнаних видів роду покісниця (Puccinellia) з родини тонконогових або злакових (Poaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

V

W

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Puccinellia на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Puccinellia на сайті «International Plant Names Index» 
 Puccinellia на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Puccinellia на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Puccinellia на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
покісниця
покісниця